«Todo» es una palabra que puede designar:
 La unidad del Todo Universo.
 La totalidad, un concepto filosófico.
 La teoría del todo, una teoría hipotética de la física teórica.
 TODO, un tipo de archivos informáticos.
 Tōdō, un apellido japonés.
 Todo (álbum), disco de 1983 del cantante mexicano Juan Gabriel.